Оук Парк има више значења:
 Оук Парк (Калифорнија)
 Оук Парк (Џорџија)
 Оук Парк (Илиноис)
 Оук Парк (Мичиген)
 Оук Парк (Индијана)